A Prinz Eugen nevet két hadihajó is viselte:
Prinz Eugen – az Osztrák–Magyar Monarchia Tegetthoff-osztályú csatahajója
Prinz Eugen – a Kriegsmarine Admiral Hipper osztályú nehézcirkálója